You Love Her - британский электронный дуэт, основанный музыкантами Элли и Джеем Дэд в 2007 году. Наибольшее влияние на них произвело творчество таких коллективов, как Digitalism, Crystal Castles, The Prodigy, и, отчасти, Daft Punk. Группа заключила контракт с французским звукозаписывающим лейблом Kitsuné в 2008, выпустив "Wizards" в составе сборника Gildas & Masaya – Paris в мае 2008 года и "Superheroes" в составе Kitsuné Maison Compilation 6 в октябре 2008 в качестве сингла до EP Inner City Angst, который вышел месяцем позже. Также на этом лейбле были записаны различные ремиксы.

You Love Her исполнили "Superheroes" в седьмой серии третьего сезона британского телесериала Skins в эпизоде драки из-за наркотиков в клубе, следуя в этом по стопам Crystal Castles и Foals.

Изданный в цифровом формате трек "Paraffin" был написан специально для проекта 'PEACE' Buffetlibre DJ в рамках гуманитарной организации Международная Амнистия.

В 2008 году на Инди-церемонии дуэт получил премию в номинации 'Best Electronica Act'.

Одноименный с группой дебютный альбом был выпущен в августе 2011 года на лейбле Glasstone Records с двумя треками, выпущенными до студийной компиляции.

В апреле 2012 г. группа объявила на своей странице в Facebook, что Элли покинула группу.

С тяжестью на сердце я должен объявить, что Элли чувствует себя неспособной больше участвовать в YLHCSD в обозримом будущем. Я буду скучать по ней. Я надеюсь, что это не конец YLHCSD. Тяжело думать об этом, но я постараюсь найти нового вокалиста для новых записей и выступлений.

В июле Поппи заменила Элли. Приняв участие в записи демо-версии трека Cry Wolf, она также покинула коллектив. В апреле 2015 года Джей записал совместный EP "Crystal Deth" с Мией Морт.

11 мая 2015 вышел альбом "New Superheroes & Demos".

Дискография

Альбомы 
 You Love Her Coz She's Dead (29 августа 2011)
 New Superheroes & Demos (11 мая 2015)

EP 
 IInner City Angst (2008)
 Crystal Deth (2015)

Синглы 
 "Superheroes" (2008)
 "Dead End" (2008)
 "Me Versus You" (2009)
 "Young Tender Hearts Beat Fast" (2009)
 "Paraffin" (2010)
 "Sunday Best" (2010)
 "Be Brave" (2013)
 "Let Me Break" (2014)
 "Concrete Kiss" (2014)
"Lilya Forever" (2015)
"Boys X Girls" (2015)
"Smack Romanxe" (2015)
"Diamonds (feat. Lalib Thabib)" (2015)
 "Shadow of God" EMMX Remix (2015)
"I Miss You" (2015)
"Break Down (feat. Mia Mort)" (2016)
"Culture Test" (2021)

Сборники

Примечания 

Музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные дуэты
Чиптюн-исполнители